Mužská dvouhra Grand Prix Hassan II 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do singlové soutěže marrákešského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráčů. V letech 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájce titulu z roku 2019, čtyřicátý devátý hráč žebříčku Benoît Paire z Francie, do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 31letý Belgičan David Goffin, jenž ve finále zdolal za 1.58 hodiny o sedm let mladšího Slováka Alexe Molčana po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–3. Oplatil mu tím lednovou porážku z Melbourne Summer Set 2022. Belgičan přitom v utkání dotáhl ztrátu úvodní sady a prolomené podání v úvodu druhé. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový a druhý antukový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk Molčana posunul poprvé do elitní světové padesátky, jíž uzavíral.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2022
ATP Tour 2022